Курдченко — русская фамилия, известные носители:

 Курдченко, Виталий Дмитриевич (род. 1940) — советский гребец.
 Курдченко, Наталья Витальевна (род. 1981) — российская гребчиха.